Municipio de Brantford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Brantford (condado de Hamlin, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hamlin.
 Municipio de Brantford (condado de Washington, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.